Маја (Велинград, 8. мај 1973) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Рози в нощта}- (1997)
 -{Чудесен сън}- (1998)
 -{Рецепти за любов}- (1999)
 -{The Best}- (1999)
 -{В крачка}- (2000)
 -{Хитовете на Мая и Магапаса}- (2002)
 -{Ще остана}- (2004)
 -{Цунами}- (2005)

Спотови

Тв верзије

Референце

Рођени 1973.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи